Das hebräische Wort Haschachar (dt. Morgenröte, Morgendämmerung) steht für:

 ein in Wien zwischen 1868 und 1885 herausgegebenes, hebräisches Monatsmagazin, siehe Haschachar (Magazin)
 Birkat Haschachar – ein jüdisches Morgengebet
 eine 1913 gegründete ostjüdische, zionistische Jugendorganisation in Köln, siehe Haschachar (Köln)
 eine 1918 gegründete ostjüdische, zionistische Jugendorganisation in Duisburg, siehe Haschachar (Duisburg)
 Kochav Haschachar (hebr. כוכב השחר) – eine jüdische Siedlung im Westjordanland in der Region Binjamin